«Напарник» — название нескольких фильмов:
  — фильм режиссёра Филиппа Льоре (2004 год, Франция)
 Напарник — фильм режиссёра Александра Андрющенко (2017 год, Россия)

См. также 
 Киноновелла «Напарник»
 Напарники